Katinka 'Cat' Reyniers is een personage uit de serie Flikken. Ze wordt gespeeld door Pascale Michiels. Cat is eigenlijk de afkorting van Katinka. In haar jeugd werd ze daar enorm mee gepest, en is daar nog steeds gevoelig voor. In haar jeugd was ze al bevriend met Staf Demotte en zijn broer Jurgen Demotte.

Seizoen 8 
Cat Reyniers is de eerste vrouwelijke motoragent die het team heeft. Cat vervangt Nick Debbaut (Werner De Smedt), die overleed aan de gevolgen van een schotwond in zijn hoofd. Cat vormt in het begin een duo met Bruno Soetaert (Maarten Bosmans), maar later in het seizoen met Michiel Dewaele.

Seizoen 9 
In het begin van dit seizoen wordt ze verkracht. Aanvankelijk schaamt ze zich hiervoor, en probeert iedereen te doen geloven dat ze niet verkracht is. Uiteindelijk vertelt ze het aan John, maar vraagt hem om het aan niemand anders te vertellen. In dit seizoen doet ook Staf Demotte zijn intrede als forensisch onderzoeker. Cat en hij kennen elkaar nog van vroeger maar Cat is niet blij om hem te zien. Later wordt dit opgelost en beginnen ze zelfs een relatie.

Seizoen 10 
Cat en Staf hebben nog steeds een relatie. Aan het einde van het seizoen komt Staf erachter dat Cat zwanger is. Hij vraagt haar direct ten huwelijk maar dit weigert ze. Een paar maanden later blijkt ze toch ja te hebben gezegd en komt het team erachter dat ze zwanger is.

Reyniers, Cat